Улья́ненко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Ульяненко, Нина Захаровна (1923—2005) — командир звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант. Герой Советского Союза.
 Олесь Ульяненко (псевдоним Ульянова Александра Станиславовича; 1962—2010) — украинский писатель.